Athletics Bologna Baseball – squadra di baseball italiana
 Oakland Athletics – squadra di baseball statunitense